Регіон Плато́ () — один із 5 регіонів у складі Тоголезької республіки. Адміністративний центр — Атакпаме.

Населення

Склад 

До складу регіону входять 12 префектур, які поділяються на 114 кантонів та 885 населених пунктів:

Примітки 

Регіони Того
Регіон Плато